Chiesa di Sant'Oliva ad Alcamo
 Chiesa di Sant'Oliva a Cefalù
 Chiesa di Sant'Oliva a Raffadali